Збірна України з футболу розпочала сезон 2014 року 5 березня товариським матчем проти збірної США у місті Ларнаці, Кіпр, а завершила в Києві товариським матчем проти Литви. Всього команда провела 8 матчів, з яких у 6-ти виграла, 1 звела в нічию і в 1 програла.

Матчі

Україна 2:0 США

Україна 2:1 Нігер

Україна 1:0 Молдова

Україна 0:1 Словаччина

Білорусь 0:2 Україна

Україна 1:0 Македонія

Люксембург 0:3 Україна

Україна 0:0 Литва

Склад команди 
 Статистику подано станом на 19 листопада 2014 року (в дужках наведено ігри і голи 2014 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Примітки

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Джерела 
 Газета «Команда» від 19-21 грудня 2014 № 150 (4457), с.8-9
 Газета «Український футбол» від 5 грудня 2014 № 93 (2960), с.5

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2014
2014 у футболі
2014 в українському спорті